TdS – turniej w biegach narciarskich
 TDS – album zespołu Nine Inch Nails
 TDS – amerykańska firma telekomunikacyjna
 TDS – niemiecka firma informatyczna
 TDS – wyścigi samochodowe
 TDS – oprogramowanie